У перехідній лізі 1992 року грали 18 команд, які були розділені на 2 підгрупи:

Чемпіонат у перехідній лізі тривав з 4 квітня по 4 липня 1992 року.

За підсумками турніру команди «Андезит», «Прометей», «Олімпік», «Океан», «Електрон», «Гірник», «Лисоня», «Антрацит», «Промінь» і «Море» понизилися до перехідної ліги, яка унаслідок створення другої ліги, стала 4-м за рангом дивізіоном чемпіонату України.

Команди за регіонами

Перша підгрупа 

| align=center |

|}

Лідери за турами

Друга підгрупа 

| align=center |

|}

Лідери за турами

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат України 1992, перехідна ліга, група 1 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України 1992, перехідна ліга, група 2 — Офіційний сайт ФФУ
 КЛІСФ
 Український футбол від Акселя

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1992: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1992: перша ліга

Чемпіонат України з футболу: третя ліга
1992 у футболі
1992 в українському спорті